Метео́р (, «парящий в воздухе»):
Изначально — любое атмосферное явление, давшее название науке метеорологии, и присутствующее в классификации видов явлений, наблюдаемых на метеостанциях (ср. Гидрометеоры, Литометеоры и пр.);
В астрономии — светящийся след в высоких слоях атмосферы («падающая звезда»), вызванный падением космических тел в атмосферу Земли — см. Метеор;

Может также означать:

Название

В театре 
 «Метеор» — пьеса Фридриха Дюрренматта (1966).

В технике 
 «Метеор» — серия советских метеорологических ИСЗ.
 «Метеор» — первый вооружённый пароход Черноморского флота России.
 «Метеор» — парусная шхуна Балтийского флота России.
 «Метеор» — серия советских речных теплоходов на подводных крыльях.
 «Метеор 120Р» — развитие проекта, заложенное в 2019 году.
 «Метеор» — немецкое экспедиционное судно.
 «Метеор» — семейство советских объективов.
 «Метеор» — российский производитель кварцевых резонаторов.
 «Метеор-М» № 1 — российский метеорологический спутник.
 «Метеор-М» № 2 — российский метеорологический спутник.
 Глостер «Метеор» — первый британский реактивный истребитель.

В спорте 
 Стадионы
 «Метеор» — спорткомплекс в городе Днепре (Украина).
 «Метеор» — спорткомплекс в городе Жуковском (Россия).
 «Метеор» — стадион в Москве.
 Футбольные клубы
 «Метеор» — российский футбольный клуб из города Москва.
 «Метеор» — российский футбольный клуб из города Жуковский.
  — чешский футбольный клуб из города Прага.
 «Метеор» — любительский футбольный клуб из Балашихи.
 Школы
 «Метеор» — спортивная школа в Южном Бутово.
 «Метеор» — спортивная школа в Ярославле.

Топоним 
 Метеор — бывший поселок в Пономаревском районе Оренбургской области.
 Метеоры — скалы в Фессалии (Греция), где находятся монастыри Метеоры.

Прочее 
 Метеор - советский сорт озимого ячменя (выведен в 1984 году).

См. также 
 Meteor
 Метеора (значения)
 
 Метеоризм

Примечания 

Комментарии

Литература